Irlandeses — grupo étnico ou naturais da Irlanda, tanto do país como da ilha homónima
 Irlanda (ilha) — ilha no noroeste da Europa na qual situam-se os países
 Irlanda — estado soberano que ocupa cerca de cinco sextos da ilha da Irlanda
 Irlanda do Norte — nação constituinte do Reino Unido
 Língua irlandesa

Desambiguações de gentílicos